Misha Libertee (Миша Либерти), настоящее имя Михаи́л Вале́рьевич Цатуря́н (род. 13 июня 1985, Ессентуки) — художник и мультидисциплинарный дизайнер, член ТСХР. Работы Миши отличаются яркими цветами, позитивными сюжетами и нарочито коммерческой эстетикой. Индивидуальный стиль и причудливое чувство юмора делают его работы вирусными в Интернете и невероятно популярными среди аудитории, прежде не интересовавшейся современным искусством.
Наиболее известные работы Михаила — 23-метровый #Slonik на фестивале Burning Man 2019 года и виртуальная выставка коллекционных кирпичей в компьютерной игре Minecraft, которую автор провёл в разгар локдауна 2020 года.

Биография

Ранние годы 
Михаил родился 13 июня 1985 года на юге России в городе Ессентуки. Родители занимались производством одежды и с ранних лет привили Мише любовь к моде и творчеству. В своих детских рисунках будущий художник воспроизводил любимых персонажей из кино, мультфильмов, комиксов и видеоигр. С детства страдает дислексией, что не позволяет потреблять информацию большими текстами, поэтому комиксы стали чуть ли не единственной доступной для понимания литературой. В то время в России комиксы были не очень распространённым явлением и в какой-то момент Миша начал придумывать и рисовать их сам.

В родном регионе Михаил получил юридическое образование и отслужил в армии, но отсутствие рынка креативных индустрий и возможностей для развития и реализации творческих амбиций вынудило молодого художника отправиться в культурную столицу России — Санкт-Петербург.
На новом месте Миша устроился на первую попавшуюся работу — на завод Ford, где выполнял функции контроля качества покраски автомобилей. Параллельно он брал частные уроки живописи, делал татуировки и рисовал граффити. В качестве подработки Миша расписывал футболки и одежду на заказ, что позволило ему скопить денег на графический планшет и перенести своё творчество в цифровые медиа.
Созданные на компьютере работы автор публиковал и продавал в качестве принтов на различных маркетплейсах для художников, что позволило почувствовать востребованность своего творчества у широкой аудитории и заработать первые деньги с продажи цифровых картин. 
В это время зарождается стиль. Большинство работ Михаила выполнены в технике mashup — смешения объектов и персонажей остроумным и ироничным способом. В работах Михаила ренессансные классики легко интегрируются в современную поп-культуру, религия пересекается с технологиями, а поэзия встречается с порнографией. Часто эти комбинации могут быть совершенно разными и неожиданными, например, Черепашки-ниндзя становятся персонажами фресок Сикстинской капеллы или Усама бен Ладен, делающий селфи для Instagram. Многие из этих работ стали вирусными в интернете и позже просочились в оффлайн.

Китай 

В 2012 году Михаил отправился на юг Китая в город Гуанчжоу, где началась его профессиональная карьера дизайнера. Первым местом работы в новой стране стала компания по производству игрушек, где в задачи входило создание игрушек, адаптация упаковки и сценариев для европейского рынка. Позже Михаил перенесёт этот опыт на свои паблик-арт инсталляции и скульптуры inflatable candies. Спустя год Миша переехал в город Шэньчжэнь и устроился промышленным дизайнером в российско-британскую компанию, где занимался разработкой лицензионной продукции для Олимпиады в Сочи 2014 года. После Олимпиады Михаил возглавил отдел дизайна и разработки в качестве креативного директора и сфокусировался на создании аксессуаров для гаджетов и носимой электроники.
Параллельно с карьерой дизайнера в Китае Миша участвует в локальных выставках, где воссоздаёт в живописи и принтах свои цифровые картины.

Искусство 

В конце 2015 года Миша вернулся в кризисную Россию и стал подрабатывать производством скульптур, картин и сложных арт-объектов на заказ, под чужим авторством, многие из которых участвовали в престижных выставках и продавались на аукционах по всему миру. В том числе, с 2016 по 2017 год руководил производством арт-объектов в скульптурном парке La Collection’Air в городе Люцерн, Швейцария, где и состаялся авторский дебют Михаила: объединив опыт, накопленный в промышленном дизайне, и его страсть к искусству, Михаил обратился к скульптуре и создал свою первую уличную работу -  D-1000, которая представляла собой Давида Микеланджело в образе терминатора из жидкого металла T-1000 из фильма «Терминатор 2».

В 2018 году, по заявлению самого автора, «перестал обслуживать чужие мечты» и полностью сфокусировался на своём собственном творчестве. Свой путь Миша решил начать с самого грандиозного события в мире искусств - Burning Man, где вместе со своим другом и главой лагеря  Slavic State Павлом Сахаровым показал 5-метровую виртуальную галерею Holoquarium. По задумке автора, Holoquarium должен был стать платформой для цифровых художников со всего мира, у которых раньше не было возможности показать свои работы в пустыне. Но из-за логистических трудностей планам не суждено было сбыться в полной мере и объект был построен за 20 минут до сожжения Мэна и за сутки до конца фестиваля.
В следующем году друзья усилили свою команду третьим другом - известным медиаменеджером и продюсером Андреем Левиным и привезли на Burning Man 2019 новую работу Михаила - гигантского надувного слона неоново-зелёного цвета, названного #Slonik.

#Slonik 

#Slonik — 23-метровая арт-инсталляция, призванная привлечь внимание к проблеме жестокого обращения и вымирания слонов в Африке и Азии.
Впервые #Slonik был представлен в мае 2019 года в московском парке Кузьминки, где располагалась мастерская художника. Летом 2019 года #Slonik появился на фестивалях Faces & Laces и Усадьба Jazz, после чего отправился через океан на фестиваль Burning Man, где стал одним из символов того года и попал во всевозможные рейтинги престижных мировых изданий, таких как Forbes, Artsy и многих других.
После успеха на Burning Man #Slonik отправился в тур по Калифорнии – на Burning Man Decompression в Сан-Франциско и Venice Afterburn в Лос-Анджелесе.
В том же году Михаил создал целую коллекцию скульптур животных минималистичного дизайна - Inflatable Candies, которую анонсировал на выставке Artists Playground by Pullman в Дубае и позже представил полностью в Майами на Pulse Art Fair.

Libertile 

В конце 2019 года Миша придумал LIBERTILE ( — плитка и Libertee — псевдоним художника) — коллекционные кирпичи, целью которых было привлечь в мир современного искусства и коллекционирования новую аудиторию. 
Концептуально LIBERTILE  представляет из себя культурный код человечества, «разобранный по кирпичикам». Десятки разных дизайнов объединяют в себе разные направления. Тут и пародии на известные бренды, отсылки к любимым персонажам из мультфильмов и кино. Упрощённые до формы кирпича мировые шедевры искусства и многое другое. Разнообразие дизайнов Либертайл настолько огромно, что едва ли найдётся зритель, которые не найдёт себе кирпичик по душе. 
Каждый кирпич Михаил создаёт вручную но при этом простая форма и серийность изделий позволят сохранять относительно доступную стоимость и, соответственно, невысокий порог входа в коллекционирование для новой публики, в том числе и для подростков.

Выставка в Майнкрафте 

В апреле 2020 года, в самый разгар пандемии, Михаил совместно с галереей Darkart и медиа-продюсером Андреем Левиным провёл первую в истории авторскую выставку в компьютерной игре Майнкрафт, где состоялась презентация проекта LIBERTILE.
Выставка в Майнкрафте показалась для меня очень удачным и логичным решением в карантинное время. Я подумал — где проводить выставку кирпичей, как не в Майнкрафте, где всё состоит из воксельных «кирпичей», — говорит автор.
Выставочный зал был построен в форме кирпича, а внутренняя отделка было вдохновлена интерьерами особняка Дрейка из клипа Toosie Slide, который канадский рэпер так же снял во время карантина.
Кроме того, на открытии выставки в компьютерной игре состоялось выступление российских стендап-комиков Евгения Чебаткова, Расула Чабдарова, Гарика Онанисяна, Идрака Мирзализаде и Луки Хиникадзе. На второй день открытия прошёл спектакль от студенческого театра 6/33 и современный композитор Кирилл Рихтер дал первый в истории живой фортепианный концерт в компьютерной игре.
Всего за первый уикенд выставку в игре посетило больше тысячи игроков и ещё 500 тысяч зрителей посмотрели трансляцию на Твич и Вк.

После снятия карантинных ограничений Михаил воссоздал все работы в физическом виде и показал на своей персональной выставке в ЦСИ «Винзавод».

#Kraken 

В октябре 2020 года Миша был номинирован на Первую московскую арт премию. В рамках этой номинации в московском парке «Зарядье» прошла выставка, где Михаил представил свою новую уличную работу #Kraken.
#Kraken был создан, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения мирового океана и популяризировать раздельный сбор мусора и разумное потребление.
В будущем #Kraken продолжит традицию, взятую #Slonik'''ом, и отправится со своей миссией на Burning Man.

 #Serna 

В марте 2021 года, во Всемирный день дикой природы, в Красной Поляне появилась 5-метровая #Serna как яркое напоминание местным туристам о том, что они здесь находятся в гостях у природы.#Serna стала третьей паблик-арт работой из серии Inflatable Candies'' — минималистичных животных, за каждым из которых стоит экопросветительская миссия.

Сотрудничество с брендами 

Коллеги по цеху часто упрекают Михаила в чрезмерной коммерциализации искусства, в чём сам автор публично признаётся и даже считает это своим достоинством.
«Мы живём в материальном мире и нет более объективной оценки востребованности, чем продажа твоих работ и внимание со стороны брендов. Я не делаю что-то специально, чтобы продать, и контентно мои работы не изменились с самого раннего детства, но если кому-то нравятся мои работы настолько, что он готов отдать за них свои деньги или какой-то бренд хочет, чтобы именно я или мои работы их представляли аудитории, — для меня это самая высокая оценка моего творчества».

В период с 2020 по середину 2021 года Мише удалось посотрудничать с такими брендами, как Adidas, ECCO, Puma, ФК «Спартак», Comedy Club. В октябре 2020 года состоялась персональная выставка Михаила Цатуряна «Рождение Легенды» в Музее русского импрессионизма, посвященная 130-летию бренда «Боржоми».
В марте 2021 года на LikeLikeFest в Москве Миша создал фотозону с дополненной реальностью «Джунгли Контента» для одного из крупнейших мобильных операторов — «Мегафон».
В апреле 2021 года на мероприятии, посвящённому 75-летию бренда JBL, Михаил впервые презентовал на публике некоторые работы из своей коллекции витражей MVP (). Отличие витражей Libertee от канонических в том, что автор изображает на них людей, повлиявших на формирование и развитие нашей цивилизации в различных областях культуры, науки и спортa. На выставке в честь дня рождения JBL были изображены ключевые фигуры в истории музыки за последние 75 лет.
В 2021 году Миша был выбран для участия в проекте Costasera Contemporary Art от Masi — проект, в котором легендарная итальянская винодельня выбирает всемирно известного современного художника из страны, связанной с винодельней Masi. В рамках этого проекта Михаил создал произведение, мотивы которого легли в основу дизайна этикетки лимитированной серии Amarone 2003 года.

NFT 

В мае 2021 года Михаил пробует себя в NFT, и самой яркой работой в этом направлении становится коллаборация художника с Газпромбанком. В рамках этой коллаборации Михаил создал кирпич из измельчённых банковских карточек, а так же виртуальную копию этой работы в NFT — как символ перехода банка от пластиковых носителей к цифровым платёжным системам. Обе работы были представлены на Startup village в Сколково.

Благотворительность 

Михаил сотрудничал с фондами «Спартак - Детям» и «Кириленко - детям!»

Номинации и выставки

Номинации 
●   Pulse Art Prize

●   1 Московская Арт Премия

Персональные выставки 
●	Pulse Art Fair. Майами, США. 2019.

●	Libertile. Выставка и шоу в компьютерной игре Minecraft. 2020.

●	Libertile. Центр современного икусства «Винзавод», Москва, Россия. 2020.

●	«Рождение Легенды». Музей русского импрессионизма, Москва, Россия. 2020

●	 JBL75. Коллаборация с JBL Архилофт, Москва, Россия, 2021.

Групповые выставки 
●	LA Collectionair. Люцерн, Швейцария, 2017.

●	Artists Playground by Pullman. Дубай, ОАЭ, 2019.

●	Miami Shots. Фото-выставка, Москва, 2020.

●	Вулична Нічна Виставка Після Карантину. Киев, Украина, 2020.

●	Арт Патруль на карантине. Omelchenko Gallery, Москва, Россия, 2020.

●	1 Московская Арт Премия. Выставка номинантов, парк «Зарядье», Москва, Россия, 2020.

●	Электроарт № 1. Москва, Россия, январь 2021.

●	D’Art Gallery Round 1.0. Москва, Россия, 2021.

●	Электроарт №1 Москва, Россия, март 2021.

●	Совриск #напотоке. Выставка NFT, Подземный музей парка «Зарядье», Москва, Россия, 2021.

●	Disartive Art Fair. Ярмарка цифрового искусства, Нижний Новгород, Россия, 2021.

●	CADAF Online 2021. Международная ярмарка цифрового искусства.

Фестивали 
●	Burning Man 2018. Невада, США, 2018.

●	Faces&Laces.  Москва, Россия, 2019.

●	Усадьба Jazz. Москва, Россия, 2019.

●	Burning Man 2019. Невада, США, 2019.

●	Burning Man Decompression. Сан-Франциско, США, 2019.

●	Venice Afterburn. Лос-Анджелес, США, 2019.

●	Back to the Roots. Стрит-арт фастиваль в горах Северной Осетии, Россия, 2021.

Форумы и прочее 
●	Russia Creates 2019. Конференция, Абу-Даби, ОАЭ, 2019.

●	Russian Creativity Week. «Дискуссия по коллаборации брендов и художников», Парк им. Горького, Москва, Россия, 2020.

●	Startup Village. Коллаборация с Газпромбанком, Сколково, Москва, Россия, 2021.

●	Reforum Winning the Hearts. Онлайн-форум, 2021.

Misha Cybertee 
Миша создал собственного виртуального близнеца — Мишу Киберти, который с помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей скоро станет самостоятельным цифровым художником, готовым к эпохе метавселенной.
Аватар уже участвовал в онлайн-форуме Reforum Winning the Hearts в июле 2021 года и в декабре 2021 года представлял своего создателя на открытии торговой площадки Relictum Lab.

См. также

Интервью

Примечания 

Дизайнеры России Современные художники России Люди с дислексией